Andrew Roberts (historicus) (1963), een Brits historicus
Buckshot Roberts (overleden 1878), een Amerikaans cowboy